Henri Paret (1854-?), coureur cycliste français ;
 Henri Paret (1929-1999), coureur cycliste français.